Zibido puede referirse a: 
 Zibido al Lambro, localidad italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía
 Zibido San Giacomo, localidad italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía